Gellius ist:

 Gentilname der römischen Gens der Gellier, Angehörige der Gens siehe dort
 deren bekanntester Vertreter Aulus Gellius, Verfasser der Noctes Atticae

Familienname von:
 Johann Gottfried Gellius (1732–1781), deutscher Theologe, Schriftsteller und Übersetzer